Сино́птик ( — обозревающий всё вместе):
 Синоптик — профессия.
 Синоптик (фильм) — художественный фильм 2005 года.

См. также 
 Синоптические Евангелия